Feigling steht für

 eine Person, die als feige bezeichnet wird, siehe Feigheit
 Kleiner Feigling, ein Wodkaschnaps mit Feigenaroma
 Norbert & die Feiglinge, eine deutschsprachige Popgruppe der 1990er Jahre

Siehe auch: